Valentinhaus steht für

 Zeppelinstraße 41 (München), Karl Valentins Geburtshaus 
 Georgenstraße 2 (Planegg), Karl Valentins Altersruhesitz